Фолад ():

 Фола́д (морское сверло, или камнеточец) — род морских двустворчатых моллюсков.
 Фолад (; Толад, «поколение»; ) — южный город колена Иудина, отданный колену Симеонову; в другом тексте Елфолад ().

Примечания